OETH peut désigner :
 en France, ce sigle indique l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
 , situé à Ath Thumamah en Arabie saoudite, qui a pour code OACI « OETH ».

Codes OACI des aéroports